Бандо — жіночий одяг.
 Бандо — бойове мистецтво в Бірмі.

Топоніми 

 Бандо — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Бандо — стародавня назва регіону Канто і Східної Японії.

Персоналії 

Ба́ндо — японське прізвище:
 Бандо Рюдзі ( 1979) — японський футболіст
 Бандо Цумасабуро (1901—1953) — японський театральний та кіноактор